Carlstadt steht für: 
 Carlstadt (New Jersey), Vereinigte Staaten
 Carlstadt (Düsseldorf)
 Carlstadt, schwedische Stadtgründung, siehe Carlsburg (Lehe)

Siehe auch:
 Karlstadt (Begriffsklärung)
 Karlstad (Begriffsklärung)
 Carlstedt